Beynes (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Beynes (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Beynes (Beijnes) – typ tramwaju produkowanego przez firmę Beijnes Waggonfabrik